Шалланд — фамилия. Известные носители:

 Шалланд, Бернар (род. 1951) — швейцарский футбольный тренер.
 Шалланд, Лев Адамирович (1868–1919) — русский юрист.